Linea Gialla (Yellow Line, YL) – linea della metropolitana di Washington
 Linea Gialla (linha Amarela, anche nota come linea del Girasole, linha do Girassol) – linea della metropolitana di Lisbona

 Linea gialla – programma televisivo del 2013